Мамонтовка — название населённых пунктов в России:
 Мамонтовка — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Мамонтовка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Мамонтовка — микрорайон (бывший посёлок) в городе Пушкино Московской области.